BUU peut faire référence à :
  ;
 Bugema University, l'Université Bugema en Ouganda ;
 Burapha University, l'Université de Burapha en Thaïlande.

Buu peut faire référence à :
 Majin Buu, le nom anglais de Boo, un personnage du dessin animé Dragon Ball.

buu peut faire référence à :
 budu, une langue, selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.